Фельдкамп () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Фельдкамп, Джим (род. 1963) — американский республиканский политик
 Фельдкамп, Карл-Хайнц (род. 1934) — немецкий футбольный тренер.
 Фельдкамп, Майкл Ф. (род. 1962) — немецкий историк и журналист.
 Фельдкамп, Фред (1914—1981) — американский писатель, редактор и режиссёр.